O Club Sport Alianza Atlético de Sullana é um clube de futebol peruano da cidade de Sullana. Atualmente participa da Primeira Divisão do Campeonato Peruano.

Ligações externas
Página oficial

 
Clubes de futebol fundados em 1920